Игры в Группе H на чемпионате мира 2002 года проходили с 4 по 14 июня 2002 года. Группа состояла из сборных Японии — страны-хозяйки чемпионата, Бельгии, России и Туниса.

Время указано местное (UTC+9).

Япония — Бельгия

Россия — Тунис

Япония — Россия 

После этого матча в Москве произошли массовые беспорядки.

Тунис — Бельгия

Тунис — Япония

Бельгия — Россия

Ссылки 
 Результаты

Г